Мото Гран-Прі Австрії — етап змагань чемпіонату світу із шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP, який проводиться із 1971 року з деякими перервами. Відбувається на автомотодромі Ред Бул Ринг, розташованому на захід від села Шпільберг (Штирія, Австрія).

Переможці Гран-Прі Австрії 

Примітки

Примітки

Посилання 
 Мото Гран-Прі Австрії  на офіційному сайті MotoGP

Австрія
Мотоспорт в Австрії